Мише́ль Дане́ (, Оран, Алжир — ) — генеральный секретарь Всемирной таможенной организации (1999—2008).

Биография 

Окончил факультет права Парижского университета.

В 1963—1982 гг. служил в таможенных органах Франции.

В 1982—1987 гг. — руководитель комитета по борьбе с контрабандой Всемирной таможенной организации (WCO).

В 1987—1992 гг. занимал должности директора департамента информации и связи генеральной дирекции, заместителя главы делегации совета, главы политкомиссии, а также руководителя финансового комитета Всемирной таможенной организации.

В 1992—1999 гг. — заместитель директора по связям с Таможенным союзом и международному сотрудничеству генеральной дирекции таможни и косвенных налогов Франции.

В 1999—2008 гг. — генеральный секретарь Всемирной таможенной организации.

Награды 
 Кавалер ордена Почётного легиона.
 Орден «Слава» (2 февраля 2006 года, Азербайджан) — учитывая роль Всемирной таможенной организации в совершенствовании таможенного дела в Азербайджанской Республике и развитии международных связей Государственного таможенного комитета Азербайджанской Республики.

Источники

Примечания 

Выпускники Парижского университета
Персоналии:Франция
Родившиеся в Оране